Bakırlı (Ayancık), een dorp in het Turkse district Ayancık
Bakırlı (Bolu), een dorp in het Turkse district Bolu
Bakırlı (Ferizli), een dorp in het Turkse district Ferizli
Bakırlı (Pertek), een dorp in het Turkse district Pertek
Bakırlı (Şabanözü), een dorp in het Turkse district Şabanözü
Bakırlı (Seben), een dorp in het Turkse district Seben